Der Katzensteg steht für folgende Titel:

 Der Katzensteg (Roman), Roman von Hermann Sudermann
 Der Katzensteg (1915), deutscher Spielfilm von Max Mack
 Der Katzensteg (1927), deutscher Spielfilm von Gerhard Lamprecht
 Der Katzensteg (1937), deutscher Spielfilm von Fritz Peter Buch
 Der Katzensteg (1975), deutscher Fernsehfilm von Peter Meincke